Парламентские выборы 1914 года в Испании прошли 8 марта. Явка составила 55,12 % от общего числа зарегистрированных избирателей.

Предыстория 
4 года работы Конгресса депутатов, избранного в 1910 году, проходили на фоне анархистского террора (убийство премьер-министра Хосе Каналехаса, покушения на экс-премьера Антонио Маура в 1910 и короля Альфонсо XIII в 1913) и серьёзных разногласий в обеих династических партиях. 12 ноября 1912 года был убит Каналехас, что привело к борьбе за лидерство в Либеральной партии. Три дня обязанности председателя правительства временно исполнял Мануэль Гарсиа Прието, но в итоге 14 ноября новым главой Совета министров и лидером партии стал его оппонент, Альваро де Фигероа и Торрес граф Романонес (бывший консерватор-вильявердистас). В конце концов, 27 октября 1913 года правительство Испании возглавил консерватор Эдуардо Дато Ирадьер, занимавший свой пост до 9 декабря 1915 года.

Обе династические партии оказались перед выборами в глубоком кризисе. По прежнему контролируя политическую систему страны, они всё больше погрязают во внутрипартийных распрях и не могут сохранить своё единство. После того как борьбу за лидерство в Либеральной партии выиграл граф Романонес, его соперник Гарсиа Прието покидает партию и создаёт свою организацию — Либерально-демократическую партию. Консерваторы же и вовсе раскалываются на три части, «датистас» (сторонников нового премьер-министра), «мауристас» (приверженцев экс-премьера) и «непримиримых» во главе Хуаном де ля Сьерва.

В Наварре местные карлисты и интегристы участвовали в выборах совместно.

Коалиция Союз республиканцев и социалистов, созданная в 1909 году, фактически распалась. Умеренное крыло республиканцев во главе с Мелькиадесом Альварес отделились и образовали собственную Реформистскую партию. Республиканцы-радикалы Алехандро Лерруса также вышли из союза и создали Республиканскую коалицию вместе с националистами-федералистами. Республиканцы-федералисты решили участвовать в выборах самостоятельно, как и Республиканский автономистский союз. Таким образом, к выборам 1914 года в Союзе республиканцев и социалистов остались только две партии, заново учреждённая Республиканская и Испанская социалистическая рабочая партия.

Результаты 
8 марта были избраны 408 членов Конгресса депутатов.

Победу на выборах одержала Либерально-консервативная партия, которая смогла получить 193 мест в Конгрессе депутатов (47,30 %). Всего же консерваторы, участвовавшие в выборах тремя списками, завоевали 220 мест (53,92 %).. Их главным оппонентам, Либеральной партии, даже с учётом отколовшейся от неё Либерально-демократической партии, пришлось удовлетвориться 122 местами (29,90 %). Республиканцы, не сумев сохранить единство, несколько уменьшили своё представительство в парламенте, в то время как каталонские регионалисты почти на треть увеличили количество своих мест в Конгрессе депутатов.

Итоги выборов в Конгресс депутатов Испании 8 марта 1914 года
|- bgcolor="#E9E9E9" align="center"
! colspan="4" rowspan="2" align="center" | Партии и коалиции
! rowspan="2" align="left" | Лидер
! colspan="3" | Голоса
! colspan="3" | Места
|- bgcolor="#E9E9E9" align="center"
! width="70" | #
! width="30" | %
! width="40" | +/−
! width="30" | Места
! width="40" | +/−
! width="35" | %
|-
| bgcolor="#AED7FF" rowspan="3" |
| bgcolor="#0087DC" |
| align="left" width="240"| Либерально-консервативная партия
| width="240" align="left" | 
| align="left" | Эдуардо Дато
|  ||  || 
| 193 || 78 || 47,30
|-
| bgcolor="#1964C2" |
| align="left" width="240"| Консерваторы-«мауристас»
| width="240" align="left" | 
| align="left" | Антонио Маура
|  ||  || 
| 22 || Первый раз || 5,39
|-
| bgcolor="#1964C2" |
| align="left" width="240"| Непримиримые консерваторы («сьервистас»)
| width="240" align="left" | 
| align="left" | Хуан де ля Сьерва
|  ||  || 
| 5 || Первый раз || 1,23
|- bgcolor="#AED7FF"
| colspan="5" align="left" | Все консерваторы
|  ||  || 
| 220 || 105 || 53,92
|-
| bgcolor="#C5EAAC" rowspan="2" |
| bgcolor="#008087" |
| align="left" | Либеральная партия
| align="left" | 
| align="left" | Альваро де Фигероа и Торрес
|  ||  || 
| 84 || 131 || 20,59
|-
| bgcolor="#008087" |
| align="left" | Либерально-демократическая партия
| align="left" | 
| align="left" | Мануэль Гарсия Прието
|  ||  || 
| 38 || Первый раз || 9,31
|-bgcolor="#C5EAAC"
| colspan="5" align="left" | Все либералы
|  ||  || 
| 122 || 93 || 29,90
|-
| bgcolor="#FFCEE3" rowspan="5" |
| bgcolor="#630852" |
| align="left" | Республиканская коалиция
| align="left" | 
| align="left" | Алехандро Леррус
|  ||  || 
| 11 || Первый раз || 2,69
|-
| bgcolor="#FFA63E" |
| align="left" | Реформистская партия
| align="left" | 
| align="left" | Мелькиадес Альварес
|  ||  || 
| 11 || Первый раз || 2,69
|-
| bgcolor="#FF3333" |
| align="left" | Союз республиканцев и социалистов
| align="left" | 
| align="left" | Роберто Кастровидо
|  ||  || 
| 10 || 17 || 2,45
|-
| bgcolor="#D64BD6" |
| align="left" | Федеративная демократическая республиканская партия
| align="left" | 
| align="left" | Хоакин Пи-и-Арсиага
|  ||  || 
| 1 || Первый раз || 0,25
|-
| bgcolor="#630852" |
| align="left" | Республиканский автономистский союз
| align="left" | 
| align="left" | Феликс Ассати
|  ||  || 
| 1 || 1 || 0,25
|-bgcolor="#FFCEE3"
| colspan="5" align="left" | Все республиканцы
|  ||  || 
| 35 || 6 || 8,58
|-
| bgcolor="#FFEEAC" rowspan="1" |
| bgcolor="#FFD700" |
| align="left" | Регионалистская лига Каталонии
| align="left" | 
| align="left" | Энрик Прат-де-ла-Риба
|  ||  || 
| 13 || 3 || 3,19
|-bgcolor="#FFEEAC"
| colspan="5" align="left" | Все регионалисты
|  ||  || 
| 13 || 3 || 3,19
|-
| bgcolor="#BCC9F5" rowspan="3" |
| bgcolor="#2F5793" |
| align="left" | Традиционалистское причастие
| align="left" | 
| align="left" | Маркиз де Серральбо
|  ||  || 
| 5 || 5 || 1,23
|-
| bgcolor="#2F5793" |
| align="left" | Независимые католики
| align="left" | 
| align="left" | Маркиз де Сантильяна
|  ||  || 
| 5 || 2 || 1,23
|-
| bgcolor="#2F5793" |
| align="left" | Интегристская партия
| align="left" | 
| align="left" | Рамон Носедаль
|  ||  || 
| 2 ||  || 0,49
|- bgcolor="#BCC9F5"
| colspan="5" align="left" | Все карлисты и традиционалисты
|  ||  || 
| 12 || 3 || 2,94
|-
| bgcolor="grey" |
| align="left" colspan="4" | Независимые
|  ||  || 
| 6 ||  || 1,47
|-
| bgcolor="white" |
| align="left" colspan="7" | Вакантные
| 1 || 2 || bgcolor="#E9E9E9" |
|-
| colspan="11" bgcolor="#E9E9E9" | 
|- style="font-weight:bold;"
| align="left" colspan="5" | Всего
| 2 285 293 || 100,00 || bgcolor="#E9E9E9" |
| 408 || 4 || bgcolor="#E9E9E9" |
|- style="font-weight:bold;"
| colspan="11" bgcolor="#E9E9E9" | 
|-
| align="left" colspan="5" | Зарегистрировано/Явка
| 4 146 214 || 55,12 || 12,44 || colspan="3" bgcolor="#E9E9E9" |
|- style="font-weight:bold;"
| colspan="11" bgcolor="#E9E9E9" | 
|-
| align="left" colspan="11" | Источник:
 Historia Electoral
 Spain Historical Statistics
|}

Результаты по регионам 
Либерально-консервативная партия заняла первое место по количеству избранных депутатов в 30 провинциях. Либералы смогли победить в 4 провинциях (Логроньо (ныне Риоха), Уэска, Гвадалахара и Канарские острова, в то время являвшиеся единой провинцией). Консерваторы-«мауристас» смогли занять первые места в провинциях Вальядолид и Сарагоса. Либеральные демократы победили в Леоне, Регионалистская лига — в Барселоне, Союз республиканцев и социалистов — в Мадриде, карлисты в союзе с интегристами одержали победу в Наварре, а независимые католики в Гипускоа. В Луго, Саморе, Льейде и Кастельоне мандаты поделили консерваторы и либералы, в Понтеведра первое место поделили консерваторы и либеральные демократы, на Балеарах места достались «датистас» и «мауристас», в Жироне победу одержали Регионалистская лига и Союз республиканцев и социалистов, в Таррагоне — консерваторы, либералы и Республиканская коалиция. В Мадриде 5 мандатов из 8 выиграл Союз республиканцев и социалистов (из них 4 взяла Республиканская партия и один социалисты). Ещё два места получили консерваторы и одно либералы. В Барселоне победили регионалисты (5 мандатов из 7), оставшиеся 2 поделили республиканцы-радикалы и националисты-федералисты. В Севилье победили консерваторы (3 мандата из 5), два оставшихся места получили либералы. В Валенсии по одному мандату завоевали консерваторы, карлисты и республиканцы-автономисты.

После выборов 
29 апреля 1914 года новым председателем Конгресса депутатов был избран Аугусто Гонсалес Бесада (Либерально-консервативная партия), за которого проголосовали 280 парламентариев при 30 воздержавшихся. Председателем Сената стал консерватор Марсело Аскаррага, которого после его смерти в мае 1915 года заменил Хоакин Санчес де Тока (Либерально-консервативная партия).

После того как король Альфонсо XIII 18 декабря 1913 года подписал указ, разрешающий провинциям объединяться в административные сообщества, началось создание Каталонского содружества (), которое было официально провозглашено 6 апреля 1914, объединив 4 каталонские провинции: Барселону, Жирону, Таррагону и Льейду. Впервые после отмены автономии Каталонии в 1714 году испанские власти признали существование каталонского сообщества на официальном уровне. Первым президентом Каталонского содружества стал Энрик Прат-де-ла-Риба, убитый в августе 1917 года.

Во многом благодаря позиции своего короля Испания осталась нейтральной во время Первой мировой войны.

Примечания

Ссылки 
 
 

Парламентские выборы в Испании
Испания
События 8 марта
Март 1914 года
1914 год в Испании